Year of the Underdawgs — спільний альбом американських реперів Trae та Dougie D, виданий 5 листопада 2002 р. лейблом Resurrection Music Group після розпуску гурту Guerilla Maab. Виконавчі продюсери: Dougie D, Rakesh і Trae. Оформлення: Майк Фрост. У 2006 вийшла Chopped & Screwed-версія.

Список пісень

Диск 1 
 «Dirty Southside» (з участю H.A.W.K. та Chris Ward) — 4:10
 «Everybody Gone Know» (з участю Lil B з S.L.A.B.) — 4:35
 «Neva Gone Change» — 4:19
 «F.A.N.» (з участю D-Drew та Young Redd) — 4:19
 «I'm Known to Get Fly» (з участю Mr. 3-2) — 3:37
 «Hatin My Song» (з участю Z-Ro та Rocko) — 3:28
 «Ain't No Nigga Like Me» (з участю Z-Ro та Lil B з S.L.A.B.) — 3:57
 «Leave the Game» (з участю Archie Lee та Shyna) — 4:00
 «Work Somethin» (з участю SWAB) — 3:55
 «On Dubz» (з участю Lil Head та Lil B з S.L.A.B.) — 3:45
 «Life as Thugz» — 4:10
 «Neva Give Up» (з участю Raw-D та Peaches) — 3:48
 «If You Wanna Know» (з участю Raw-D, Kendra та Peaches) — 5:04
 «Southside Story» (з участю H.A.W.K., Will-Lean та Z-Ro) — 4:49

Диск 2 
 «Year of the Undadawgs» (з участю Z-Ro та Big T) — 4:05
 «Young Line Leader» (з участю H.A.W.K.) — 3:41
 «Every One of Ya'll» — 5:01
 «Put Yo Hood Up» (з участю Big Pokey та Jay'Ton) — 4:15
 «Streets Got Ya» (з участю TC та Shyna) — 4:31
 «2 All You Hoes» — 4:25
 «Grind Fulltime» (з участю Raw-D) — 3:55
 «Keep You Jammin» (з участю Cl'Che та Z-Ro) — 5:19
 «See Me in My Casket» — 4:00
 «Guerilla Pimpin» — 4:09
 «Shorty Bounce It» — 4:27
 «Keep Watchin Me» (з участю Z-Ro) — 4:13

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Dougie D
Англомовні музичні альбоми